Het land Brazilië
Brazil (1985), dystopische film uit 1985 van Terry Gilliam
Brazil (1944), romantische film uit 1944 van Joseph Santley
Brazil (Indiana), plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Aquarela do Brasil of kortweg Brazil, een Braziliaans liedje  geschreven door Ary Barroso in 1939
Virginian (schip, 1905), een Zweeds schip dat 1946 tot 1951 Brasil heette
Brazil (band), een Amerikaanse post-hardcore band